Lars-Göran Arwidson (1946-), biathlète suédois ;
 Tobias Arwidson (1986-), biathlète suédois, fils de Lars-Göran.